Batur bezeichnet:

 Batur (Vulkan) auf Bali, Indonesien
 Danau Batur, See auf Bali, Indonesien
 Bentley Batur, limitierter Sportwagen

Batur ist der Familienname folgender Personen:

 Enes Batur (* 1998), türkischer Schauspieler und You-Tuber
 Enis Batur (* 1952), türkischer Dichter